Takenaka steht für:

 Takenaka (Unternehmen), ein japanisches Bauunternehmen

Takenaka ist der Familienname folgender Personen:

 Kōki Takenaka (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Masahisa Takenaka (1933–1985), vierter Bandenchef der Yamaguchi-gumi
 Minoru Takenaka (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Risa Takenaka (* 1990), japanische Langstreckenläuferin